Truman Capote: la corruzione il vizio e la violenza (The Glass House) – film per la televisione del 1972 diretto da Tom Gries
 Prigione di vetro (The Glass House) – film del 2001 diretto da Daniel Sackheim
 The Glass House – film del 2009 diretto da Hamid Rahmanian